Ольга Погодина:
 Погодина, Ольга Леонидовна (псевдоним Ольга Погодина-Кузмина; род. 1969) — российский драматург, писательница, киносценаристка.
 Погодина, Ольга Станиславовна (род. 1976) — российская актриса театра и кино.